Il toponimo Mulungushi può riferirdi a diversi comuni dello Zambia:

Mulungushi, comune del distretto di Chibombo
Mulungushi, comune del distretto di Livingstone
Mulungushi, comune del distretto di Luanshya
Mulungushi, comune del distretto di Lusaka
Mulungushi, comune del distretto di Mufulira